Мильярде () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1959—2020) — французская актриса.
 Мильярде, Пьер Мари Алексис  (1838—1902) — французский ботаник.